Cathedral Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cathedral Historic District (Dubuque, Iowa), NRHP-ID: 85002501
 Cathedral Historic District (Sioux Falls, South Dakota), NRHP-ID: 74001896

Siehe auch:
 Cathedral Hill Historic District